Tyrwhitt ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Tyrwhitt-Wilson, 14. Baron Berners (1882–1950), britischer Adliger, Komponist, Maler und Schriftsteller 
 Mary Tyrwhitt (1903–1997), britische Offizierin
 Reginald Tyrwhitt (1870–1951), britischer Admiral
 Thomas Tyrwhitt (1730–1786), britischer Altphilologe

Siehe auch:
 Charles Tyrwhitt, Versandhandel für Hemden